Daniel Sexton Gurney, ameriški dirkač Formule 1, * 13. april 1931, Port Jefferson, New York, ZDA, † 14. januar 2018, Newport Beach, Kalifornija, ZDA.

Dan Gurney je dirkal v več moštvih, Ferrari, BRM, Porsche, Lotus, Brabham, Eagle in McLaren. Prve stopničke je dosegel že na svoji drugi dirki za Veliko nagrado Nemčije v sezoni 1959 s Ferrarijem, prvo zmago pa na Veliki nagradi Francije v sezoni 1962 s Porschejem. V karieri je dosegel še dve zmagi na Velikih nagradah Francije in Mehike v sezoni 1964 z Brabhamom, zadnjo zmago pa na Veliki nagradi Belgije v sezoni 1967 z ameriškim moštvom Eagle. Po izpuščeni sezoni 1969, se je za tri dirke vrnil v naslednji sezoni 1970, nato pa se je upokojil. Poleg dirkanja v Formuli 1 je nastopil tudi na dirkah Indianapolis 500 med letoma 1962 in 1970. Najboljše rezultate je dosegel v zadnjih treh nastopih, dve drugi in eno tretje mesto. Leta 1967 je zmagal na dirki 24 ur Le Mansa.

Popolni rezultati Formule 1 

|-
| 
! Scuderia Ferrari
! Ferrari Dino 246
! Ferrari
|| MON
|| 500
|| NIZ
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|| VB
|bgcolor="#DFDFDF"| NEM2
|bgcolor="#FFDF9F"| POR3
|bgcolor="#DFFFDF"| ITA4
|| ZDA
|
|
|
|
!  7.
!  13
|-
| 
! Owen Racing Organisation
! BRM P48
! BRM
| ARG
|bgcolor="#CFCFFF"| MONNC
| 500
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#CFCFFF"| VB10
|bgcolor="#EFCFFF"| PORRet
|| ITA
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|
|
|
! -
! 0
|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Porsche System Engineering
! Porsche 718
! Porsche
|bgcolor="#DFFFDF"| MON5
|
|bgcolor="#DFFFDF"| BEL6
|bgcolor="#DFDFDF"| FRA2
|bgcolor="#CFCFFF"| VB7
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM7
|
|bgcolor="#DFDFDF"| ZDA2
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 4.
!rowspan="2"| 21
|-
! Porsche 787
! Porsche
|
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ10
|
|
|
|
|bgcolor="#DFDFDF"| ITA2
|
|
|
|
|
|
|-
|rowspan="2"| 
! Porsche System Engineering
! Porsche 804
! Porsche
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|
|bgcolor="#FFFFBF"| FRA1
|bgcolor="#CFCFFF"| VB9
|bgcolor="#FFDF9F"| NEM3
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#DFFFDF"| ZDA5
| JAR
|
|
|
|
!rowspan="2"| 5.
!rowspan="2"| 15
|-
! Autosport Team Wolfgang Seidel
! Lotus 24
! BRM
|
|
|bgcolor="#FFFFFF"| BELDNS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| 
! Brabham Racing Organisation
! Brabham BT7
! Coventry Climax
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#FFDF9F"| BEL3
|bgcolor="#DFDFDF"| NIZ2
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA5
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA14
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|bgcolor="#DFFFDF"| MEH6
|bgcolor="#DFDFDF"| JAR2
|
|
|
! 5.
! 19
|-
| 
! Brabham Racing Organisation
! Brabham BT7
! Coventry Climax
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#DFFFDF"| BEL6
|bgcolor="#FFFFBF"| FRA1
|bgcolor="#CFCFFF"| VB13
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM10
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA10
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|bgcolor="#FFFFBF"| MEH1
|
|
|
! 6.
! 19
|-
| 
! Brabham Racing Organisation
! Brabham BT11
! Coventry Climax
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|| MON
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL10
|bgcolor="#CFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#DFFFDF"| VB6
|bgcolor="#FFDF9F"| NIZ3
|bgcolor="#FFDF9F"| NEM3
|bgcolor="#FFDF9F"| ITA3
|bgcolor="#DFDFDF"| ZDA2
|bgcolor="#DFDFDF"| MEH2
|
|
|
! 4.
! 25
|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Anglo American Racers
!rowspan="2"| Eagle Mk1
! Coventry Climax
| MON
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA5
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM7
|
|
|bgcolor="#DFFFDF"| MEH5
|
|
|
|
!rowspan="2"| 13.
!rowspan="2"| 4
|-
! Weslake
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|
|
|
|
|
|-
| 
! Anglo American Racers
! Eagle Mk1
! Weslake
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#FFFFBF"| BEL1
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#FFDF9F"| KAN3
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|bgcolor="#EFCFFF"| MEHRet
|
|
! 8.
! 13
|-
|rowspan="3"| 
!rowspan="2"| Anglo American Racers
! Eagle Mk1
! Weslake
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
| ŠPA
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|| BEL
|
|| FRA
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM9
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|
|
|
|
!rowspan="3"| 22.
!rowspan="3"| 3
|-
! McLaren M7A
! Ford
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#DFFFDF"| ZDA4
|bgcolor="#EFCFFF"| MEHRet
|
|-
! Motor Racing Developments
! Brabham BT24
! Repco
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| 
! Bruce McLaren Motor Racing
! McLaren M14A
! Ford
|| JAR
|| ŠPA
|| MON
|| BEL
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA6
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|| NEM
|| AVT
|| ITA
|| KAN
|| ZDA
|| MEH
! 24.
! 1
|}

Sklici

Glej tudi 
 seznam ameriških dirkačev

Ameriški dirkači
Ameriški vozniki Formule 1
Ferrarijevi dirkači Formule 1
BRM-ovi dirkači Formule 1
Porschejevi dirkači Formule 1
Privatniki Lotusa Formule 1
Brabhamovi dirkači Formule 1
Eaglovi dirkači Formule 1
McLarnovi dirkači Formule 1
Sprejeti v Mednarodni motošportni hram slavnih